Serzedo ist der Name mehrerer Orte in Portugal:

 Serzedo (Guimarães), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Guimarães
 Serzedo (Vila Nova de Gaia), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Vila Nova de Gaia